Sezon 1964 był dziewiątym sezonem Wschodnioniemieckiej Formuły 3, a pierwszym od 1958 roku.

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

Przypisy 

1964 w sportach motorowych
1964
1964 w Europie